Matcherna i Grupp F i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 12 till 22 juni 2006. 

Vinnaren av denna grupp, Brasilien , mötte tvåan Ghana från Grupp E i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Australien, mötte vinnaren Italien från Grupp E i åttondelsfinalen.

Tabell

Brasilien mot Kroatien

Australien mot Japan

Brasilien mot Australien

Japan mot Kroatien

Japan mot Brasilien

Kroatien mot Australien 
Matchen mellan Australien och Kroatien var direkt avgörande för vilket lag som skulle gå vidare till VM:s andra spelomgång. Australien hade tre poäng, och Kroatien hade en poäng. Australien skulle gå vidare vid vinst eller vid oavgjort resultat, medan Kroatien var tvunget att vinna matchen (och då sluta på fyra poäng, en mer än Australien.

Noterbart är att den kroatiske försvarsspelaren Josip Šimunić (född i Canberra i Australien) fick tre gula kort tilldelade (som resulterade i ett rött kort) vid spelminut 61, 90 samt vid spelminut 90+3. Domaren Graham Poll från England hade antecknat Craig Moore, nummer tre i Australiens lag, istället för Šimunić som spelade med samma nummer. Šimunić skulle ha fått ett rött kort redan efter det andra gula kortet vid den 90:e spelminuten.

Referenser

Externa länkar 
 

Grupp F
Sportevenemang i Berlin
Sport i Kaiserslautern
Sportevenemang i München
Sportevenemang i Nürnberg
Sportevenemang i Dortmund
Sportevenemang i Stuttgart
München under 2000-talet
Nürnberg under 2000-talet
Stuttgart under 2000-talet
Dortmund under 2000-talet